nekroza (martwica) 
 nekroza Fourniera
 nekroza (rodzaj śmierci komórki)
 nekroza – obumieranie tkanek roślinnych

Przypisy